Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de San Miguel (San Miguel County) :
 Comté de San Miguel (Colorado) ;
 Comté de San Miguel (Nouveau-Mexique).